Consell de la Joventut de Barcelona, plataforma de representació de les entitats juvenils de Barcelona
 Club Joventut de Badalona, club de bàsquet de Badalona
 Col·legi Japonès de Barcelona, col·legi de sistema educatiu japonès amb seu a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
 Conservatori i Jardí Botànic de Ginebra, museu i jardí botànic de Ginebra (Suïssa)